Лонгари — село в Тымовском городском округе Сахалинской области России, в 36 км от районного центра.

Название в переводе с нивхского — «река форели».

Транспорт 
В селе расположена станция Лонгари Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тымовского городского округа